Zapotok je lahko:
 Zapotok, naselje v občini Ig
 Zapotok, naselje v občini Kanal
 Zapotok, naselje v občini Sodražica